Jörke ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Jörke (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrich Jörke (* 1936), deutscher Bildhauer